Гюзель — ім'я або прізвище

 Манюрова Гюзель Тагірівна (рос. Гюзель Тагировна Манюрова, 24 січня 1978) — російська та казахська борчиня, олімпійська медалістка.
 Ісмаїл Гюзель (тур. Ismail Güzel; * 14 квітня 1986(19860414), Конья) — турецький борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу.